Джайнчу () — покинутый аул в Шалинском районе Чеченской республики. Ныне урочище на востоке от Дуба-Юрта, за хребтом «Малхбалехьара дукъ».

По мнению чеченского исследователя-краеведа, педагога и народного поэта А. С. Сулейманова, Жайнечу переводится как Жайна (чеч.) — крест, талисман, книга.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Шалинского района